Anarta bezeichnet:

 Anarta (Mythologie), ein mythisches Königreich, das im Epos Mahabharata erscheint
 Anarta (Indien), eine historische Region in Indien, entspricht etwa dem heutigen Kathiawar im Staat Gujarat
 eine Gattung aus der Familie der Eulenfalter mit nur einer Art; siehe Heidekraut-Bunteule